Funhouse kan henvise til flere ting:

 Funhouse (Pink-album), et pop/rockalbum af Pink fra 2008
 "Funhouse" (Pink-sang), den femte single fra albummet af samme navn
 Funhouse Tour, en turné af Pink efter udgivelsen af albummet
 "Funhouse" (The Sopranos-afsnit), et afsnit fra anden sæson af The Sopranos i 2000
 FunHouse, et pinballspil
 Rædselshuset, (org. titel: The Funhouse) en gyserfilm fra 1981
 The Funhouse (roman), filmens romanisering af Dean Koontz
 Fun House (The Stooges-album), et album af The Stooges fra 1970
 Fun House (Bob & Tom-album), et comedyalbum af The Bob and Tom Show fra 1997
 Fun House (brætspil)
 Fun House (computerspil)